Laddie kan syfta på:

 Laddie (film, 1940) – en amrikansk film från 1940 i regi av Jack Hively
 Laddie (Simpsons) – en collie i Simpsons

Geografi
 Laddī Pahār – ett berg i Indien
 Laddie Island – ett ö i Nunavut, Kanada